Вико, Франческо Де — итальянский астроном.
 Де Вико — небольшой ударный кратер в материковой юго-западной области видимой стороны Луны.
 122P/де Вико — короткопериодическая комета с орбитальным периодом 74 года.
 54P/де Вико — Свифта — NEAT — короткопериодическая комета из семейства Юпитера.

См. также 
 Вико